Улица Есе́нина, улица Серге́я Есе́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о поэте Сергее Есенине (1895—1925).

Белоруссия 
 Улица Есенина — улица в Минске.

Россия 
По данным на 2013 год имя Есенина носят 610 площадей, улиц и переулков в городах и сёлах России.
 Улица Есенина — улица в Белгороде.
 Улица Есенина — улица во Владикавказе.
 Улица Есенина — улица в Воронеже.
 Улица Есенина — улица в Ишимбае.
 Улица Есенина — улица в Нальчике.
 Улица Есенина — улица в Новосибирске.
 набережная Есенина — набережная в Орле (наименована 19 сентября 1995 г.).
 Улица Есенина — улица в Рязани.
 Улица Есенина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Есенина — улица в Саранске.
 Улица Есенина — улица в Сочи.
 Улица Есенина — улица в Тольятти.
 Улица Есенина — улица в Томске (Апрель).
 Улица Есенина — улица в городе Тюмени.
 Улица Сергея Есенина — улица в Краснодаре.
 Улица Сергея Есенина — улица в Ладушкине Калининградской области.
 Улица Сергея Есенина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Сергея Есенина — улица в Перми.
 Улица Сергея Есенина — улица в Чебоксарах.
 Улица Сергея Есенина — улица в Южно-Сахалинске.

Украина 
 Улица Есенина — улица в Днепре.
 Улица Есенина — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Сергея Есенина — улица в Киеве.
 Улица Сергея Есенина — улица в Харькове.

См. также 
 Бульвар Есенина
 Переулок Есенина
 Парк Есенина

Примечания